Pimpinella hircina är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Pimpinella hircina ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
hircina